Серия А чемпионата Италии по баскетболу 1949/1950 стала 28-м розыгрышем в истории.

Результаты 
Турнир проводился в два круга. За победу начислялось два очка, за поражение — нуль, допускались ничейные результаты, за которые обе команды получали по одному очку. Согласно регламенту, команды, занявшие по итогам чемпионата последние четыре места, выбывали в Серию B.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги legabasket.it

Чемпионат Италии по баскетболу по сезонам
1949 год в баскетболе
1950 год в баскетболе